Арджун () — мужское имя и фамилия, происходит от Арджуна.

Персоналии 
 Аллу Арджун — индийский актёр.

Другие значения 
 Арджун — современный индийский основной боевой танк.
 Terminalia arjuna — вид деревьев из рода Terminalia.
 Arjuna Award — индийская национальная спортивная премия.